

Топоніми 
Фудзісакі (Акіта)
Фудзісакі (Аоморі)
Фудзісакі (Ямаґата)

Персоналії 
 Фудзісакі (藤崎) — японське прізвище.
 Фудзісакі (藤咲) — японське прізвище.

Інше 
 Фудзісакі — мережа універмагів у регіоні Тохоку, Японія.